Der 5. Junior Eurovision Song Contest fand am 8. Dezember 2007 statt. Er wurde in der Ahoy Indoor-Arena in Rotterdam, Niederlande ausgetragen. Das Gastgeberland wurde durch die Europäische Rundfunkunion (EBU) am 13. Juli 2006 ausgewählt. Die Gastgeberstadt wurde am 11. September 2006 bekanntgegeben. Sieger der Show ist Aljakcej Schigalkowitsch aus Belarus mit dem Lied S drusjami („Mit Freunden“)

Die EBU hob das Mindestalter von 8 Jahren auf 10 Jahre an. Zudem war dies der letzte Contest mit dem singenden Mädchen als Logo. Von 2008 an wurde der Eurovision-Song-Contest-Schriftzug speziell für den JESC angepasst und wird seitdem verwendet.

Der Siegerbeitrag aus Belarus, S drusjami, war der erste Gewinner, der nicht aus allen anderen Ländern mindestens einen Punkt erhalten hat (Zypern vergab keinen Punkt an Belarus). Dafür erhielt der armenische Beitrag sieben Höchstwertungen (gegenüber drei für Belarus) und landete mit nur einem Punkt Rückstand zum Sieger auf dem zweiten Platz.

Zurückgezogene Teilnehmer 

  – Der kroatische Sender HRT strahlte den letztjährigen Contest entgegen den Bestimmungen nicht live aus. Aufgrund der auferlegten Geldstrafe zog sich der Sender aus dem Bewerb zurück.

  – entschied sich nach heftiger Kritik bezüglich des Kinderschutzes gegen eine Teilnahme.

  – zog sich kurz vor der Veranstaltung aus finanziellen Gründen zurück.

Ergebnis

Punkteverteilung

Statistik der Zwölf-Punkte-Vergabe 

 Alle Länder erhielten zu Beginn 12 Punkte, weshalb kein Land 0 Punkte erreichen konnte.

Weblinks 
 offizielle Website zum JESC
 TVE retira al Eurovision Junior 2007, abgerufen am 16. Juli 2010 (spanisch).

2007
Musikwettbewerb 2007
Veranstaltung in Rotterdam
Kultur (Rotterdam)
Rotterdam Ahoy
Musikveranstaltung (Niederlande)